Александерплац (, буквально площадь Александра) — берлинский топоним.

 Александерплац — одна из самых знаменитых площадей Берлина.
 «Александерплац» — станция Берлинского метрополитена на линии U8.
 Вокзал Александерплац — вокзал близ одноимённой площади; является одним из важнейших транспортных узлов в Берлине.
 «Берлин, Александерплац» — роман А. Дёблина.
 «Берлин, Александерплац» — его экранизация, телесериал Р. В. Фассбиндера (1980, Германия—Италия).